Marie-Louise d'Espagne est le nom donné à plusieurs princesses espagnoles :
Marie-Louise d'Espagne (1745-1792), impératrice du Saint-Empire, reine de Germanie, de Hongrie et de Bohème et grande-duchesse consort de Toscane, fille de Charles III d'Espagne, roi d'Espagne, de Sicile et de Naples, et de Marie-Amélie de Saxe, mariée à Léopold II du Saint-Empire.
Marie-Louise d'Espagne (1782-1824), reine consort d'Étrurie et duchesse de Lucques, fille de Charles IV d'Espagne, roi d'Espagne, et de Marie-Louise de Bourbon-Parme, mariée à Louis  d'Étrurie.
Homonymie capétienne